Jubilejní most může být:

 Bechyňský most Duha přes řeku Lužnici z Bechyně do Bežerovic (otevřen 28. října 1928 k 10. výročí samostatnosti republiky)
 Jubilejní most císaře Františka Josefa z roku 1903 (k 55. výročí vlády) přes řeku Olši (Olzu) v Českém Těšíně, později přejmenovaný na most U Střelnice a most Svobody, stržen 1970, nahrazen 1974